A-ліга 2023, через наявність спонсорського контракту турнір також називається  — 34-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Литви після здобуття незалежності.

Клуби

Турнірна таблиця

Результати

1–18 тури

19–36 тури

Примітки

Посилання 
 
 А ліга на soccerway 

2023
Литва
2023 у литовському спорті